Prinsesse Caroline-Mathilde af Danmark (Caroline-Mathilde Louise Dagmar Christiane Maud Augusta Ingeborg Thyra Adelheid) (født 27. april 1912, død 12. december 1995) var en dansk prinsesse, der blev gift med arveprins Knud. Hun var datter af  prins Harald og barnebarn af  kong Frederik 8.

Fødsel og familie 
Prinsesse Caroline-Mathilde blev født 27. april 1912 på Jægersborghus (i dag Schæffergården) i Jægersborg nord for København. Hendes far var prins Harald, søn af Frederik 8. og dronning Louise. Hendes mor var prinsesse Helena, datter af hertug Frederik Ferdinand af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg og prinsesse Caroline Mathilde af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg.

Prinsessen blev opkaldt efter sin bedstemoder på mødrene side og blev kaldt 'Calma' i familien.

Ægteskab 
Prinsesse Caroline Mathilde giftede sig den 8. september 1933 i Fredensborg Slotskirke med sin fætter prins Knud (den senere arveprins Knud), søn af kong Christian 10. og dronning Alexandrine. Parret fik tre børn: prinsesse Elisabeth, prins Ingolf og prins Christian.

Senere liv 
Størstedelen af deres liv boede de på Sorgenfri Slot uden for Kongens Lyngby. De ejede desuden Klitgården i Skagen.

Da Christian 10. døde i 1947, blev prins Knuds storebror Kronprins Frederik konge som Frederik 9. Såsom Frederik 9. ikke havde sønner, og Tronfølgeloven, der var gældende på daværende tidspunkt, ikke tillod kvindelig arvefølge, blev prins Knud tronfølger. Knud ville være blevet konge og Caroline Mathilde dronning, men med tronfølgeloven af 1953, som indførte kvindelig arvefølge i form af agnatisk-kognatisk primogenitur, rykkede Prins Knud ned i arvefølgen efter Frederik 9.s døtre, prinsesserne Margrethe, Benedikte og Anne-Marie. Efter ændringen af tronfølgeloven fik prins Knud den officielle titel af arveprins og prinsesse Caroline Mathilde titel af arveprinsesse. 

Arveprins Knud døde i 1976. Arveprinsesse Caroline Mathilde overlevede sin mand med 19 år og døde som 83-årig den 12. december 1995 på Sorgenfri Slot. Hun ligger begravet i Roskilde Domkirke ved siden af sin mand.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater fra fødsel til død 
 27. april 1912 – 8. september 1933: Hendes Højhed Prinsesse Caroline Mathilde af Danmark
 8. september 1933 – 27. marts 1953: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Caroline Mathilde af Danmark
 27. marts 1953 – 12. december 1995: Hendes Kongelige Højhed Arveprinsesse Caroline Mathilde af Danmark

Æresbevisninger

Danske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1960)

Børn 
Knud og Caroline Mathilde fik tre børn:
 Elisabeth (født 1935 som Christian 10.'s første barnebarn, død 2018)
 Ingolf, senere greve af Rosenborg (født 1940)
 Christian, senere greve af Rosenborg (1942-2013)

Anetavle

Galleri

Eksterne henvisninger

Litteratur 
 
 

Prinsesser fra Danmark
Arveprinsesser
Huset Glücksburg
Personer i Dansk Biografisk Leksikon